Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 4 au .

Andrea Temesvári remporte le simple dames. En finale, elle bat Eva Pfaff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bettina Bunge et Claudia Kohde-Kilsch.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1983
Hambourg
Sport en Allemagne en 1983
Tennis en juillet 1983